Název Mezná má více sídel:
 Mezná (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Mezná (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Mezná (Hřensko) – část obce Hřensko v okrese Děčín